Robert Ray (hockey sur glace), né en 1968
 Robert Ray (baseball), né en 1984